Hans Millies ist der Name folgender Personen:

* Hans Millies (Chronist) (1530–1578), deutscher Kaufmann und Chronist
 Hans Millies (Komponist) (Hans Mollenhauer Millies; 1883–1957), deutscher Geiger und Komponist
 Hans Millies (Pädagoge) (1923–2016), Musik-Pädagoge